La saison 2014-2015 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. Elle débute le 10 septembre 2014.

Suite de la faillite du HC Bâle durant l'été 2014, le championnat de LNB ne se dispute qu'à neuf équipes.

Ligue nationale A

Qualifications

Participants

Classement final

Meilleurs pointeurs en saison régulière

Play-off

Play-out

Tour de placement

Finale des play-out et de promotion/relégation LNA/LNB

Ligue nationale B

Qualifications

Participants

Classement final 
Le classement de la saison régulière s'établit comme suit :

Meilleurs pointeurs

Play-off



Play-off par région

Play-off Suisse orientale

Play-off Suisse centrale

Play-off Suisse romande

Ronde finale

Finale de promotion en LNB 
Le HC Winterthour est promu en LNB.

Juniors Élites

Voir aussi 
 Coupe de Suisse 2014-2015

Références 

2014-2015
Suisse M1
Hockey sur glace M1